Le tournoi de tennis de Dallas est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie WT Pro Tour, se dispute du 6 au .

Nancy Richey-Gunter remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dallas
 Saison 1972 de la WTA

Lien externe

Navigation 

dames 1972
Dallas
Tennis aux États-Unis en 1972
Sport en mars 1972